Эрнст Франц Грю́нфельд (; 21 ноября 1893, Вена — 3 апреля 1962, там же) — австрийский шахматист, гроссмейстер (1950), шахматный теоретик. В начале 1920-х годов — один из ведущих шахматистов мира. Автор шахматного дебюта, носящего его имя.

Спортивные результаты

Книги 
 в рус. пер.: Дебют ферзевой пешки и ферзевый гамбит. Критическое и аналитическое исследование, Л., 1925.

Литература

См. также 
 Защита Грюнфельда

Ссылки 

Шахматисты Австрии
Шахматисты Австро-Венгрии
Шахматные теоретики